Kingman ist der Name folgender Flughäfen:
 Flugplatz Kingman (Arizona), in Kingman, im US-Bundesstaat Arizona
 Flughafen Kingman (Kansas), in Kingman, im US-Bundesstaat Kansas